La Vie nouvelle est un mouvement d’éducation et d’action, d'inspiration chrétienne fondé en 1947.
La Vie nouvelle est un hebdomadaire savoyard, créé en 1944.
La Vie nouvelle est un roman de l'écrivain turc Orhan Pamuk, écrit de 1992 à 1994.
La Vie nouvelle est un film français réalisé par Philippe Grandrieux, sorti en 2002.

Voir aussi
La Nouvelle Vie

Homonymie de titre